«Красноводск» — пароход Каспийской флотилии Российской империи.

Описание парохода 
Пароход водоизмещением 147 тонн, длина судна составляла 33,6 метра, ширина — 7,3 метра, а осадка — 0,9 метра. На пароходе была установлена паровая машина мощностью 60 номинальных лошадиных сил.

История службы 
Пароход «Красноводск» был построен и спущен в 1871 году. В списки судов Каспийской флотилии России был включен  года.

 года пароход «Красноводск» был исключён из списков судов Каспийской флотилии России.

Примечания

Литература 
 

Пароходы Каспийской флотилии Российской империи